Сен-Марк-ле-Блан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 290 км на захід від Парижа, 35 км на північний схід від Ренна.

Історія 

1 січня 2019 року до Сен-Марк-ле-Блан приєднали колишній муніципалітет Бає.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 534 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1317,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-Марк-ле-Блан на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Марк-ле-Блан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Іль і Вілен

Примітки 

Муніципалітети департаменту Іль і Вілен